Bokhorst (Kreis Steinburg), een gemeente in Kreis Steinburg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Amt Bokhorst-Wankendorf, een Amt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Landgoed Bokhorst, een landgoed in Gelderland
 Berhardina Midderigh-Bokhorst, een Nederlands kunstenaar

Zie ook
 Bockhorst (doorverwijspagina)